

Patronyme 

 Girgi Dimitri Sursock (1852-1913), drogman au consulat général d’Allemagne ;
 Nicolas Sursock (1875-1952), collectionneur d'art libanais.

Toponymes 

 Musée Sursock, musée d'art moderne de Beyrouth, au Liban.
 Palais Sursock, grand palais dans le style traditionnel libanais situé dans la rue Sursock à Beyrouth, au Liban.
 Rue Sursock, dans le quartier d'Achrafieh, à Beyrouth.